Карельский укреплённый район (Карельский УР, КаУР, позднее — 22-й укреплённый район, 22 УР) — оборонительное сооружение (укреплённый район) и воинское формирование РККА СССР, часть так называемой «Линии Сталина».

История 
Строительство укрепрайона как совокупности фортификационных сооружений было начато в 1928 году по Приказу Революционного Военного Совета СССР № 90 от 19 марта 1928 года. Район создавался как рубеж обороны Ленинграда с севера, строительство проходило в три этапа: 1928—1932 годы, 1936 год и 1938—1939 годы, до начала Зимней войны. УР состоял из Передового рубежа, построенного в 1936 и 1938—1939 годах и основной полосы, на которой располагалось одиннадцать батальонных районов обороны (БРО). Каждый из них включал в себя от 15 до 30 пулемётных ДОТов, занимая по фронту 3-5 км , лесоболотистые промежутки простреливались из артиллерийских полукапониров.

Долговременные огневые точки (ДОТы) (пулемётные) были двух типов: «Б» (большая) и «М» (малая). ДОТы типа «Б» имели 3-6 амбразур, в зависимости от участка обороны. Обычно их сооружали двухэтажными, площадь помещения на обоих этажах составляла от 40 до 100 м². Гарнизон ДОТа насчитывал до 25 человек. ДОТы типа «М» имели 2—3 амбразуры. Они были одноэтажными, и площадь внутренних помещений была от 12 до 15 м². Гарнизон в них состоял из 8—12 человек. Всего было построено около 100 пулемётных ДОТов.

Артиллерийские ДОТы представляли собой полукапониры на 2 орудия. Площадь полукапониров была от 50 до 200 м². Гарнизон артДОТов достигал 15—25 человек. Артиллерийских сооружений в Карельском УР насчитывалось около 20 единиц. Все ДОТы, независимо от размеров, имели перископы, фильтровентиляционные системы, были оборудованы проводной связью (телефон) и электрическим освещением.

В качестве дополнительных укреплений в БРО использовались пулемётные бронебашни, снятые с корпусов танков МС-1, а также железобетонные колпаки с пулемётной установкой. Здесь же имелись железобетонные убежища, рассчитанные на стрелковое отделение.

К 30 ноября 1939 года из войск Карельского УР (пятнадцать отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов) был сформирован отдельный отряд Карельского УР, который в составе 19-го стрелкового корпуса 7-й армии принял активное участие в боевых действиях на Карельском перешейке.

В августе 1940 года было создано управление 22-го укреплённого района.

В середине августа 1941 года два пулемётно-артиллерийских батальона из состава войск УР были переброшены для усиления Красногвардейского укрепрайона.

В бои укрепрайон вступил в сентябре 1941 года, с выходом финских войск на линию «старой» государственной границы. Однако некоторые его передовые подразделения были ещё ранее выдвинуты вперёд, для обеспечения отхода советских войск. Так, 10 августа усиленная пулемётная рота 1-го артпульбата прикрывала переправу отходящих советских частей через реку Вуокса в районе Лосево. 17 августа усиленная пулемётная рота 63 артпульбата заняла оборону и в течение недели вела бои в устье реки Булатная.

С 1 сентября 1941 года, когда советское командование отдало приказ об организации обороны в укреплениях УРа, в полосе 22-го укреплённого района начали занимать позиции соединения 23-й армии. К исходу 1 сентября рубеж заняли правофланговые части 142-й стрелковой дивизии и 265-й стрелковой дивизии (расположившейся в резерве). На левом фланге укрепрайона расположились остатки вывезенной с побережья Ладоги 198-й моторизованной дивизии. К 3 сентября 1941 года начали прибывать части эвакуированных 123-й и 43-й дивизий, а также остатки 115-й стрелковой дивизии. В районе Сестрорецка, примыкая к морю, встала в оборону переброшенная с южного участка Ленинградского фронта 291-я стрелковая дивизия.

Вплоть до ноября 1941 года в полосе обороны укрепрайона велись довольно активные действия, в частности, за Белоостров и ДОТ «Миллионер». С ноября 1941 по июнь 1944 года положение в полосе укрепрайона было стабильным: части подразделения занимались совершенствованием обороны, разведкой, вели беспокоящие артиллерийские и миномётные обстрелы — равно как и противостоящие им вражеские войска.
«Если у армии не было хотя бы грубой силы, укрепления становились непреодолимыми. Этот факт был хорошо продемонстрирован самими финнами, когда они вышли к советскому „Карельскому УРу“. Тяжёлой артиллерии у финнов не было, и все сложилось симметрично декабрю 1939 г. Обойти „Карельский УР“ летом невозможно, зимой — берега вокруг крутые, высокие и политые водой. Далеко обходить — отрываться от коммуникаций. Попытка штурма 29 октября 1941 г. привела к громадным потерям, а для финнов потери в несколько сот человек были очень ощутимыми. Маркку Палахарийю писал, что русские оборонялись очень жестко и наносили громадные потери своей артиллерией в момент любого движения на фронте. При этом заметим, что „Карельский УР“ не был каким-то чудом техники, был построен в 1929—1933 гг., достраивался в 1933—1935 гг. и 1936—1937 гг. Модернизировался в 1933, 1934, 1938 гг. Только в отношении артиллерийского вооружения он был совершеннее „линии Маннергейма“, его составляли трехдюймовки на станках Дурляхера обр. 1904 г. Новейшие капонирные 76,2-мм „Л-17“ поставить не успели. К 1 сентября „УР“ был дополнен капонирными и башенными установками с 45-мм пушками обр. 1932 г. Всего было дополнительно установлено 46 пушек. Эти силы и остановили финнов в 1941-м, и „УР“ являлся ядром обороны Ленинграда с севера до 1944 г.»

В октябре 1942 года в укреплённом районе были развёрнуты 12 отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов, 2 электророты, инженерный батальон, батальон связи и подразделения обслуживания.

25 октября 1942 года, когда был создан 17-й укреплённый район, половина личного состава была передана туда. Полоса обороны 22-го укрепрайона уменьшилась. Он начал вести оборону рубежа от Финского залива, включая его побережье, до Лемболова.

К январю 1943 года количество личного состава укрепрайона составляло 11 364 человека. Вооружение: орудий разных калибров — 264, миномётов — 120, противотанковых ружей — 141, пулемётов — 1054, в том числе 700 станковых.

К началу 1944 года в укрепрайоне было построено 845 пулемётных и артиллерийских сооружений, был создан 2-й рубеж обороны, на котором было построено 219 сооружений, отрыто 52 км противотанковых рвов, установлено 2 км надолбов, 122 км проволочных заграждений, 60 км электропрепятствий, 48 км минных полей. Отрыто и оборудовано 106 км траншей и ходов сообщений. Построено несколько плотин на случай затопления.

На май 1944 года УР занимал позиции по побережью Финского залива на юг от Сестрорецка, у города Сестрорецк, по побережью озера Разлив. C участка, занимаемого укреплённым районом, 10 июня 1944 года в ходе Выборгской наступательной операции нанесла удар 21-я армия. В наступлении с 11 июня 1944 года принимали участие также 126-й, 133-й, 293-й и 522-й отдельные пулемётно-артиллерийские батальоны из состава укрепрайона. Они наступали во втором эшелоне, однако, выйдя к реке Вуокса, приняли участие в боях. 293-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон понёс большие потери.

На 13 июня 1944 года передовые батальоны района получили задачу занять оборону на высотах перед Кивеннапа и Райвола, с захватом Кивеннапа оборонять Кивеннапские высоты, а затем они были переданы в подчинение 17-му укреплённому району. Вместе с тем, в 22-й укреплённый район, на который была возложена задача обороны уже всего Карельского перешейка от Ладожского озера до Сестрорецка (Никулясы — Ненимяки — Лемболово — Елизаветинка — высоты Меднозаводского озера, высота Мертуть — станция Белоостров — Сестрорецк), были переданы два батальона из 17-го укреплённого района

С этого времени укрепрайон в боях не участвовал, совершенствуя оборону и модернизируя укрепления.

В послевоенные годы Карельский УР продолжал существовать. В 1950—1955 годах в нём провели модернизацию оборудования и вооружения. В начале 1960-х годов сооружения укрепрайона были законсервированы. К 1990 году артиллерийско-пулемётная дивизия, дислоцированная в укрепрайоне, была превращена в 3807-ю базу хранения вооружения и техники, которая была расформирована в 1995 году. В 2009 году была создана общественная организация «Молодежный патриотический клуб «Сестрорецкий рубеж», создавшая на территории Сестрорецкого района обороны музей «Сестрорецкий рубеж».

Описание фортификационных сооружений 
Карельский укреплённый район занимал позиции на Карельском перешейке, по линии «старой границы», протяжённостью по фронту до 80 километров от Сестрорецка до Ладожского озера, глубиной 2—5 километров, имел в наличии 196 построенных долговременных оборонительных сооружений при двух развёрнутых пулемётно-артиллерийских батальонах и шести планируемых к развёртыванию.

Районы (узлы) обороны 22-го УР располагались у следующих населённых пунктов (от залива к Ладоге):
 Сестрорецк
 Белоостров
 Мертуть
 Калелово
 Медный Завод
 Агалатово
 Елизаветинка
 Лемболово
 Ненимяки
 Перемяки
 Соелово
 Верхние Никулясы
 Нижние Никулясы

Рубеж состоял из двух оборонительных полос: основного и Передового рубежей. Оборонительные полосы включали в себя цепи батальонных районов обороны (БРО) с размерами 3 — 5 км по фронту и 2 — 3 км в глубину. Всего насчитывалось 11 БРО на основном рубеже. В каждый входило 15 — 20 пулемётных и до 2 артиллерийских долговременных оборонительных сооружений (ДОС). Сами БРО располагались на дорогах, промежутки между ними — болота, озёра и труднодоступные места. В Сестрорецкий БРО входило 12 объектов системы КаУР. Один из объектов — полукапонир с позывными «Слон» — в 2010 году является единственным, в котором завершены реставрационные работы и развёрнута экспозиция выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж». Самый крупный ДОС КаУР — двухпушечный полукапонир «Миллионер» — находится в посёлке Белоостров. Осенью 1941 года он был захвачен финскими войсками. 9 июня 1944 года, когда началось наступление советских войск на Выборг, финны, отступая, взорвали «Миллионер». На развалинах установлена памятная стела.

Состав

22 сентября 1935 года 
 управление
 1-й отдельный пулемётный батальон
 15-й отдельный пулемётный батальон
 30-я отдельная прожекторная рота
 1-й фототеодолитный отряд

30 ноября 1939 
К 30 ноября 1939 года войска Карельского УР включали в себя пятнадцать отдельных пулемётно-артиллерийских батальонов.

1944 год 
Состав приведён на 1944 год. До октября 1942 все приведённые подразделения входили в состав 22-го укреплённого района. С разделением района и созданием 17-го укреплённого района, часть подразделений была передана туда, а в июне 1944 произошёл взаимообмен батальонами.
 управление
 1-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон (с июня 1944)
 63-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон
 106-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон
 126-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон (до июня 1944)
 133-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон (до июня 1944)
 154-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон
 246-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон (с июня 1944)
 283-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон
 293-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон (до июня 1944)
 522-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон (до июня 1944)
 отдельная пулемётно-артиллерийская рота
 147-й отдельный батальон связи
 125-й отдельный сапёрный батальон
 228-я отдельная автотранспортная рота
 73-я отдельная электротехническая рота (13-й отдельный электротехнический батальон)
 74-я отдельная электротехническая рота (13-й отдельный электротехнический батальон)
 1989-я полевая почтовая станция

В составе

Коменданты района 
 Кук, Александр Иванович (февраль 1928 — март 1930)
 Блюмберг, Жан Карлович (март 1930 — май 1932)
 комдив Инно, Александр Александрович (май 1932 — май 1936)
 Бахтин, Александр Николаевич (май 1936 — май 1937) в качестве командира 33-го стрелкового корпуса
 полковник Лазаренко, Иван Сидорович (июль 1939 — январь 1940)
 генерал-майор Попов, Михаил Андрианович (апрель 1941 — август 1941)
 полковник Котик, Валерий Александрович
 полковник Мещеряков, Василий Ефимович (с января 1945)

Послевоенный период 
В послевоенные годы Карельский УР продолжал существовать. В 1950—1955 годах в нём провели модернизацию оборудования и вооружения. В начале 1960-х годов сооружения укрепрайона были законсервированы. К 1990 году артиллерийско-пулемётная дивизия, дислоцированная в укрепрайоне, была превращена в 3807-ю базу хранения вооружения и техники, которая была расформирована в 1995 году. В 2009 году была создана общественная организация "Молодежный патриотический клуб «Сестрорецкий рубеж», создавшая на территории Сестрорецкого района обороны музей «Сестрорецкий рубеж».

См. также 
 Линия Маннергейма
 Памятники жертвам военных конфликтов на земле Курортного района Санкт-Петербурга

Примечания

Литература 
 Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР № 0183 «С об’явлением результатов инспектирования Народным Комиссаром Карельского УР, 7 мотомеханического корпуса и 200 АБ», от 22 сентября 1935 года.
 Принимай нас Суоми-красавица! «Освободительный» поход в Финляндию в 1939—1940 гг. — , 2000. — Ч. 2. — С. 116, 117.
 Петров П. В., Степаков В. Н. Советско-Финляндская война 1939—1940. — : ООО «Издательство „Полигон“», 2003. — Т. 1. — С. 52. — (Серия: Великие противостояния). — ISBN 5-89173-197-5.

Ссылки 

 www.kaur.ru // КаУР — Карельский Укрепрайон
 Поисковая группа «Карельский вал»
 Экскурсия по Карельскому Укрепрайону (фотографии, описание, интерактивная карта ДОТов)
 www.soldat.ru // Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, укреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
 Карельский УР на Северных Крепостях

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны
История Карельского перешейка
Воинские формирования СССР в советско-финляндской войне (1939—1940)
Ленинградская область в Великой Отечественной войне
Советско-финская война (1941—1944)